MSH est un sigle pouvant signifier :
 mail command shell, un shell de commande du client de messagerie nmh ;
 Maison des sciences de l'homme, un type de regroupement d'entités de recherche en sciences humaines et sociales, en France ;
 , une hormone  agissant sur la pigmentation de la peau ;
  Microsoft command SHell, ancien nom du Windows PowerShell (nom de code : Monad), un futur langage de script de Microsoft, orienté objet, en informatique.